Ontario har flere betydninger:
 Ontario – en canadisk provins
 Ontario, Californien – en by i den amerikanske delstat Californien